Horninger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Horninger (* 1908), österreichischer Mathematiker
 Karin Horninger (* 1971), deutsche Volleyballspielerin